

Населені пункти та їхні частини
 Петшвалд — село в гміні Штум Штумського повіту Поморського воєводства
 Петшвалд — село в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Петшвалд — осада в гміні Штум Штумського повіту Поморського воєводства

Примітки